Кайтмазов — осетинская фамилия.

Известные носители:
 Кайтмазов, Асламурза Бекмурзаевич (1866—1925) — осетинский педагог, писатель, поэт и переводчик.
 Кайтмазов, Батрадз Ахсарбекович (род. 1985) — российский дзюдоист. .